Гидроксилами́н (аминóл, гидроксиами́н, NH2OH) — неорганическое соединение, бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде с образованием гидрата NH2ОН·Н2О.

Свойства 
 В водном растворе диссоциирует по основному типу, являясь слабым основанием:
  Ko = 2
Может также диссоциировать и по кислотному типу с рКа = 14,02:
 

В кислом водном растворе гидроксиламин устойчив, однако ионы переходных металлов катализируют его распад.
Подобно NH3, гидроксиламин реагирует с кислотами, образуя соли гидроксиламиния, например:
 

 На воздухе соединение является нестабильным:
 
но при давлении в 3 кПа (2,25 мм рт.ст.) плавится при 32 °С и кипит при 57 °С без разложения.

 Легко окисляется кислородом воздуха:
 

 Гидроксиламин проявляет свойства восстановителя, при действии на него окислителей выделяются N2 или N2O:
 

 В некоторых реакциях NH2OH проявляются окислительные свойства, при этом он восстанавливается до NH3 или NH4+, например:
 

 Гидроксиламин, взаимодействуя с альдегидами и кетонами, образует оксимы:R—CH=NOH и R2—C=NOH.

Окисляется до оксида азота(I) в реакции раствора гидрохлорида гидроксиламина с раствором нитрита натрия:
 
Эта реакция используется для безопасного получения оксида азота(I) в лаборатории

Получение 
В лаборатории получают разложением в вакууме солей гидроксиламина: (NH3OH)3PO4 или [Mg(NH2OH)6](ClO4)2.

Спиртовой раствор гидроксиламина можно получить действием этанола на NH3OHCl.

В промышленности соли гидроксиламина получают восстановлением NO водородом в присутствии платинового катализатора или гидрированием азотной кислоты, а также действием на азотную кислоту атомарным водородом:

Требования безопасности  
Гидроксиламин — токсичное вещество. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 гидроксиламин является токсичным малоопасным веществом по воздействию на организм, 4-го класса опасности. 
Рекомендуемая ПДК в воздухе рабочей зоны составляет 20 мг/м³ (для вещества, близкого по физиологическому действию — аммиака). 
В больших концентрациях гидроксиламин раздражает слизистые оболочки; вредно воздействует на нервную систему. При превышении ПДК превращает гемоглобин крови в метгемоглобин. 
ЛД50 для крыс — 200—1400 мг/кг (при пероральном введении).

Применение 
Важнейшей солью гидроксиламина является солянокислый (NH2OH·HCl), также используют гидроксиламин сернокислый ((NH2OH)2·H2SO4).

Гидроксиламин и его соли применяются:
 в органическом синтезе;
 как восстановитель в неорганическом анализе;
 для количественного определения формальдегида, фурфурола, камфоры, глюкозы;
 в фотографии;
 в медицине.

Использование в фотографии 
Соли гидроксиламина используются в фотографии как сохраняющее средство в цветных проявителях. При черно-белой обработке в качестве основного сохраняющего вещества используют сульфит натрия. Однако, при цветофотографической обработке, сульфит натрия связывает окисленную форму цветного  проявляющего вещества и тем самым снижает выход красителя, поэтому его количество не должно превышать 4 г/литр, чего недостаточно для предотвращения быстрого разложения проявляющего раствора. Для решения проблемы, в состав раствора может быть введен гидроксиламин в количестве до 3 г/литр. Взаимодействуя с сульфитом, он образует соединение, которое эффективно сохраняет цветное проявляющее вещество.

Поскольку сам гидроксиламин также является проявляющим веществом и в указанной концентрации (3 г/л) при проявлении восстанавливает до 15 % металлического серебра (что снижает эффективный выход красителя, ухудшая качество изображения), то такая концентрация является предельно допустимым максимумом. Если проявляющий раствор не требуется хранить, а планируется использовать сразу, то гидроксиламин желательно исключить из состава проявителя.

При приготовлении сухих наборов проявителей не следует смешивать соли гидроксиламина с остальными компонентами, в особенности с сульфитом натрия, так как это может инициировать взрывную реакцию.

См. также 
 Нитрат гидроксиламмония

Примечания

Литература 
 
 Карапетьянц М. Х. Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. М.: Химия 1994

Соединения азота
Амины
Гидроксиды
Неорганические вещества
Соединения азота по алфавиту
Фотографические реактивы
Гидроксиламины